The Rolling Stones – gruppo musicale britannico
 The Rolling Stones – disco EP dell'omonimo gruppo musicale del 1964
 The Rolling Stones – album dell'omonimo gruppo musicale del 1964
 L'invasione dei gattopiatti (Rolling Stones) – romanzo di fantascienza per ragazzi di Robert A. Heinlein del 1952
 19383 Rolling Stones – asteroide della fascia principale

Cinema 
Rolling Stones – film del 1916 diretto da Del Henderson
Rolling Stones – cortometraggio del 1922 diretto da Jack White

Pagine correlate 
 Rolling Stone (disambigua)